Поштова станція (Березина)
 Поштова станція (Гурівщина)
 Поштова станція (Калинівка)
 Поштова станція (Катеринівка)
 Поштова станція (Коростишів)
 Музей «Поштова станція»
 Музей «Ніжинська поштова станція»